Den Namen Allons tragen Orte in:

 Frankreich
 Allons (Alpes-de-Haute-Provence), Gemeinde im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Allons (Lot-et-Garonne), Gemeinde im Département Lot-et-Garonne
 USA
 Allons (Tennessee), Stadt im Bundesstaat Tennessee